Les commentaires sont des œuvres historiques, littéraires ou philosophiques qui rassemblent généralement les points de vue de leurs auteurs sur les sujets dont ils traitent. De nombreux ouvrages ont ainsi paru sous le titre Commentaires de... ou sur..., dont :
 Commentaires sur la Guerre des Gaules, plus connu sous le nom de La Guerre des Gaules, de Jules César
 Commentaires sur la Guerre civile, également de Jules César
 Commentaires palis, portant sur le Tripitaka, lequel regroupe l'ensemble des textes canoniques en usage dans le bouddhisme theravada.
 Commentaires d'Aristote, écrits de divers auteurs (dont Averroès) visant à expliquer et éclaircir des œuvres d'Aristote.
 Commentaires de la guerre gallique, de François Desmoulins de Rochefort, destinés à présenter les Commentaires sur la Guerre des Gaules de César au roi François Ier de France
 Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, thésaurus de la langue grecque
 Commentaires de Blaise de Monluc, portant sur les guerres de religion en France
 Commentaires, recueil de textes de théorie littéraire et de critique musicale par Pierre Jean Jouve
 Commentaires sur la Bhagavad Gita, de Sri Aurobindo, sur l'hindouisme
 Commentaires sur la société du spectacle, de Guy Debord.

Voir aussi 
 Commentaire (au singulier) page de désambiguïsation
 Commentaire  (revue)

Lexique littéraire
Genre et forme littéraire